De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1988 werd in het weekend van 30 en 31 januari 1988 gehouden in het Sportcentrum De Meent in Alkmaar. Kampioenen werden Yvonne van Gennip en Leo Visser.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

1988
Langebaanschaatsen in 1988
Sportevenement in Alkmaar
Schaatsen in Noord-Holland